Pašić ist der Familienname  folgender Personen:

 Alem Pašić (* 1997), slowenischer Fußballspieler
 Feliks Pašić (1939–2010), jugoslawischer bzw. serbischer Journalist
 Ilijas Pašić (* 1934), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Nikola Pašić (1845–1926), serbischer Politiker und Staatsmann 
 Predrag Pašić (* 1958), jugoslawischer Fußballspieler
 Vladimir Pasic (1970–2004), serbischer Fußballspieler